Kyrkgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kyrkgölen, Småland, sjö i Alvesta kommun, 
Kyrkgölen, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn